Madison Keys (ur. 17 lutego 1995 w Rock Island) – amerykańska tenisistka, finalistka US Open 2017 w grze pojedynczej. Status profesjonalny uzyskała w styczniu 2009 roku. Jest zawodniczką praworęczną z oburęcznym backhandem.

Kariera tenisowa 
21 czerwca 2014 tenisistka wygrała turniej na kortach trawiastych w Eastbourne, pokonując w finale Angelique Kerber 6:3, 3:6, 7:5.

W kwietniu 2015 roku ponownie awansowała do finału rozgrywek rangi WTA Premier, w którym zmierzyła się z Kerber. Tym razem w Charleston przegrała 2:6, 6:4, 5:7.

Ponad rok później triumfowała na kortach trawiastych w Birmingham, pokonując w finale Barborę Strýcovą 6:3, 6:4. Oprócz tego zanotowała mecze o końcowy triumf w turniejach rangi WTA Premier 5 w Rzymie i Montrealu. Doszła też do półfinału turnieju olimpijskiego. W fazie grupowej WTA Finals wygrała ze zdobywczynią trofeum Dominiką Cibulkovą, ale nie awansowała dalej.

Z powodu operacji nadgarstka sezon 2017 zaczęła dopiero w marcu. Przez kolejne miesiące zmagała się z kontuzją ramienia i wygrała tylko kilka meczów. W Stanford Keys pokonała w meczu mistrzowskim Coco Vandeweghe wynikiem 7:6(4), 6:4. Miesiąc później, po triumfie nad Eliną Switoliną, doszła do finału US Open, w którym uległa Sloane Stephens 3:6, 0:6.

W roku 2018 Keys doszła do ćwierćfinału w Melbourne, półfinału w Charleston i Paryżu, ćwierćfinału w Cincinnati oraz przedostatniej rundy w Nowym Jorku. W ten sposób obroniła miejsce w drugiej dziesiątce rankingu.

W sezonie 2019 Amerykanka zwyciężyła w turnieju w Charleston. W meczu mistrzowskim pokonała Caroline Wozniacki 7:6(5), 6:3. Kolejny turniejowy finał zanotowała w Cincinnati, gdzie w spotkaniu o tytuł zwyciężyła ze Swietłaną Kuzniecową 7:5, 7:6(5).

W 2020 roku osiągnęła finał w Brisbane, w którym uległa Karolínie Plíškovej 4:6, 6:4, 5:7.

W sezonie 2022 Keys okazała się najlepsza w zawodach kategorii WTA 250 w Adelaide. W finale wygrała z Alison Riske 6:1, 6:2, zdobywając swój szósty tytuł w karierze.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 11 (6–5)

Występy w Turnieju Mistrzyń

W grze pojedynczej

Występy w Turnieju WTA Elite Trophy

W grze pojedynczej

Finały turniejów rangi ITF

Gra pojedyncza 4 (3–1)

Gra podwójna 1 (1–0)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 

Amerykańskie tenisistki
Urodzeni w 1995
Tenisiści ziemni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016